On trouve le terme à la demande dans :
 vidéo à la demande, une façon de diffuser des vidéos qui permet à l'utilisateur de choisir et de regarder un programme quand il le souhaite, typiquement via Internet ;
 logiciel à la demande (en anglais, software as a service), la mise à disposition d'un logiciel par un fournisseur de services d'applications ;
 production à la demande, une production qui permet de produire en limitant les stocks ;
 impression à la demande, l'impression d'un ouvrage uniquement à la commande d'un client ;
 transport à la demande, un service de transport sans itinéraire fixe ni horaire précis qui satisfait un besoin particulier.